Servië nam deel aan het Eurovisiesongfestival 2008, dat wegens de Servische songfestivalzege van 2007 gehouden werd in de eigen hoofdstad Belgrado. Het was de tweede deelname van het land op het Eurovisiesongfestival. De RTS was verantwoordelijk voor de Servische bijdrage voor de editie van 2008.

Selectieprocedure 
De inzending van Servië werd net als in 2007 geselecteerd via de nationale voorronde Beovizija.
Op 9 maart 2008 was er een kwalificatieronde met 20 artiesten. De helft ervan ging door naar de finale, die een dag later plaatsvond in Belgrado. De winnaar werd aangeduid door een combinatie van televoting en jury.

Halve finale
De jury bestond in de halve finale uit jazzpianist Vladimir Marićić, actrice Katarina Gojković en RTS-verantwoordelijke Aleksander Peković.

Finale

In Belgrado 
Door de overwinning van Servië op het Eurovisiesongfestival 2007 mocht het land het Eurovisiesongfestival van 2008 organiseren. Het vond op 20 mei, 22 mei en 24 mei plaats in de Belgrado Arena. Als organiserend land was Servië automatisch geplaatst voor de finale.

Jelena Tomašević trad in de finale als 23ste aan, net na Spanje en voor Rusland.
Na de puntentelling werd duidelijk dat Servië de zesde plaats behaald met een totaal van 160 punten. Tomašević ontving 4 keer het maximum van 12 punten.
België en Nederland hadden respectievelijk 0 en 8 punten over voor de inzending.

Gekregen punten

Finale

Punten gegeven door Servië

Halve finale 2
Punten gegeven in de tweede halve finale:

Finale 
Punten gegeven in de finale:

Land op het Eurovisiesongfestival 2008
2008